Cel (biologie), de kleinste levende eenheid waaruit alle organismen zijn opgebouwd
 Galvanisch element, deel van een batterij, 
 Cel, een deel van een honingraat
 Cel (architectuur)
 gevangeniscel, elk van de kamers in een gevangenis
 kloostercel, kamer voor een monnik of slotzuster in een klooster
 telefooncel, op straat staand hokje van waaruit een telefoongesprek gevoerd kan worden
 Cel (terrorisme), een deel van een grote terroristische organisatie bestaande uit een klein aantal personen (zo'n twee à tien)
 Een verkorting van violoncel of cello
 Een cel (informatica) is de kleinste eenheid binnen een tabel
 Een cel (insectenvleugel) is een door aderen omgeven deel van een insectenvleugel, vaak van belang als determinatiekenmerk
 Een eenheid in een volgens een cellenstructuur vertakte organisatie
 Een bestandsformaat van AutoCAD, Autodesk